Чепелі — населені пункти в Україні та Білорусі

Село:
 Чепелі — Берестейська область, Кам'янецький район, Рясненська сільська рада

Села:
 Чепелі — Вінницька область, Хмільницький район
 Чепелі — Львівська область, Бродівський район
 Чепелі — Харківська область, Золочівський район